

Biografia 
Laureato in scienze politiche presso l'Università di Cagliari, ha poi ottenuto un Master in economia presso l'Université catholique de Louvain ed un Dottorato in economia nella stessa università di Cagliari. 

È un esperto di digital transformation e digital policy riconosciuto a livello internazionale. Dal 2017 ricopre la carica di direttore nel think tank specializzato in scienza e tecnologia "Lisbon Council for Economic Competiveness and Social Renewal" di Bruxelles (numero 8 nelle graduatoria mondiale Top Science and Technology Policy Think Tanks del 2020 elaborata dal Think Tanks and Civil Society Program – TTCSP - dell’Università della Pennsylvania), dove si occupa del design e del management di progetti di ricerca e innovazione su un'ampia varietà di tematiche, tra cui l'impatto della digital transformation sulla pubblica amministrazione, i Big data e l’intelligenza artificiale, l’e-government, le Smart cities, l’innovazione sociale, la Citizen science e le politiche di ricerca e innovazione. 

Attualmente guida la partecipazione del Lisbon Council in vari progetti di ricerca e innovazione, tra cui SPOTTED , dove svolge anche il ruolo di coordinatore. In passato è stato membro del team di ricerca che ha supportato la Presidenza Estone del Consiglio dell'Unione Europea nell’elaborazione della Tallinn Declaration on E-Government, e la Commissione Europea nella valutazione dell’E-Government Action Plan 2016-2020 e nei progetti Co-VAL e Data Analytics for Member States and Citizens.   

Oltre alla sua attività primaria, Francesco è socio co-fondatore delle start-up Datapower Consulting s.r.l. ed Intelligence Framework Inc., research fellow al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, nonché consulente per diversi clienti tra cui Intellera Consulting, Grimaldi Lex e KPMG Italy. Svolge anche attività di docenza e formazione sia per conto di soggetti accademici (e.g. il Politecnico di Milano e l’Università di Tor Vergata), che per società operanti nel campo delle risorse umane (e.g. Manpower e Adecco). In passato ha ricoperto la carica di consulente senior nella società spagnola Open Evidence (maggio 2013–settembre 2016) e di ricercatore senior presso la Universitat Oberta de Catalunya di Barcellona (febbraio 2014–settembre 2016). 

Ricopre regolarmente il ruolo di track chair nelle conferenze EGOV-CeDEM-ePart e Data for Policy, ed è Editor per l’area "Data Driven Transformations in Policy & Governance" della rivista Data & Policy della Cambridge University Press. 

È sposato con Maria Patrizia Meloni ed è padre di due figli, Gabriele Francesco (nato nel 2015) e Anna (nata nel 2021).

Note

Collegamenti esterni 
 Francesco Mureddu, scheda biografica sul sito lisboncouncil.net